Чудо-человек (фильм, 1945) — фильм Х. Брюса Хамберстоуна
 Чудо-человек (фильм, 2015) — американский фильм.